

Patronyme 

 Baltazar Porras Cardozo (1944-), archevêque vénézuélien ;
 Benjamin Cardozo (1870-1938), avocat et juriste américain ;
 José Cardozo (1971-),  footballeur paraguayen ;
 Neri Cardozo, (1986-), footballeur argentin ;
 Óscar Cardozo (1983-), footballeur paraguayen ;
 Wagner Pereira Cardozo (1966-), footballeur brésilien ;
 José Eduardo Cardozo (1959-), homme politique brésilien. Ministre de la justice depuis 2011.

Toponyme 

 Cardozo, ville uruguayenne.

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique
Patronyme brésilien
Patronyme séfarade